Oceania Football Confederation – federazione calcistica dell'Oceania
 Offenbacher Fußball-Club – società calcistica tedesca, meglio nota come Kickers Offenbach
 Orbitofrontal cortex – corteccia orbito-frontale
 Oxygen Free Copper – rame privo di ossigeno estremamente puro (impurità ammessa 0,0001%).
 Of course – in gergo nei giochi online, certamente